Teviot bezeichnet
 einen kleinen Ort in Neuseeland, siehe Teviot (Neuseeland)
 einen Fluss in Neuseeland, siehe Teviot River
 einen Fluss in  Schottland, siehe River Teviot 
 Baron Teviot, britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom
 Viscount Teviot, britischer Adelstitel in der Peerage of Scotland
 Earl of Teviot, britischer Adelstitel in der Peerage of Scotland
 Teviot Row House in Edinburgh, das weltweit älteste Haus einer Studentenverbindung, betrieben von der Edinburgh University Students' Association
 eine Fregatte der River-Klasse der Royal Navy, siehe HMS Teviot (K 222)
 ein Transportschiff der Royal Mail Line von 1946 bis 1960, siehe SS Teviot 
 Teviot Creek Dam, Staudamm in Australien
 Teviot Falls, Wasserfälle in Australien
 Teviothead, Dorf in den Scottish Borders